

Persone 
 Duke Esper – giocatore di baseball statunitense
 Dwain Esper – regista e produttore cinematografico statunitense
 Eugenius Johann Christoph Esper – entomologo tedesco
 George Esper – giornalista statunitense
 Michael Esper – attore statunitense

Altro 
 Esper – sensitivo, persona che si ritiene possieda facoltà di percezione extrasensoriale
 Esper – villaggio dell'Iran
 Esper – personaggi del manga e anime Akira
 Esper – personaggi del manga e anime A Certain Magical Index

Pagine correlate 
Espers